A 2006. évi téli olimpiai játékokon a biatlon férfi 15 km-es tömegrajtos versenyszámát február 25-én rendezték Cesana San Sicarióban.

Az aranyérmet a német Michael Greis nyerte. A dobogó második fokára a lengyel Tomasz Sikora, a harmadikra pedig a norvég Ole Einar Bjørndalen állhatott.  Magyar versenyző nem vett részt a versenyen.

Ez a versenyszám először szerepelt a téli olimpia programjában.

Végeredmény 
Minden hibás találat után 150 méter büntetőkört kellett megtenniük a versenyzőknek. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

F150